Синьи (Сюйчжоу) (新沂) — городской уезд городского округа Сюйчжоу провинции Цзянсу (КНР).
 Синьи (Маомин) (信宜) — городской уезд городского округа Маомин провинции Гуандун (КНР).
 Синьи (Тайбэй) (信義) — район города центрального подчинения Тайбэй (Китайская Республика).
  — сельская волость в уезде Наньтоу (Китайская Республика).